Arnstein heißen folgende Orte:
 Arnstein (Sachsen-Anhalt), Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Arnstein (Unterfranken), Stadt im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Arnstein (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Arnstein (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Arnstein (Gemeinde Voitsberg), Katastralgemeinde der Stadt Voitsberg, Steiermark
 Jarzeń, deutsch Gutsherrschaft Arnstein, gehört zur Landgemeinde Lelkowo im Powiat Braniewski, Polen

Berge:
 Arnstein (Bayerischer Wald) (588 m), nördlich von Kasparzell, Gemeinde Rattenberg (Niederbayern)

Schutzgebiete:
 Arnstein (Naturschutzgebiet), im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Gebäude:
 Burg Arnstein, Ruine in Sachsen-Anhalt
 Burg Arnstein (Sachsen), Ruine einer Felsenburg in der Sächsischen Schweiz
 Burgruine Arnstein, Maria Raisenmarkt, Niederösterreich
 Burgstall Arnstein (Weismain)
 Kloster Arnstein, Rheinland-Pfalz
 Arnsteinsches Gartenpalais, Wien
 Palais Arnstein der Fanny von Arnstein, Wien
 Schloss Arnstein, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Speicherkraftwerk Arnstein, Steiermark

Arnstein ist der Familienname folgender Personen:
 Arnstein (Adelsgeschlecht), edelfreies mittelalterliches Adelsgeschlecht im Harz
 Adolph Arnstein (1807–1889), deutscher Jurist und Kunstmäzen
 Benedikt Arnstein (1758–1841), österreichischer Schriftsteller
 Fanny von Arnstein (1758–1818), Wiener Salonière und Gesellschaftsdame
 Henriette von Pereira-Arnstein (1780–1859), österreichische Pianistin und Gastgeberin eines Wiener Salons
 Isaak Arnstein (1682–1744), jüdischer Bankier und Hoffaktor in Wien
 Karl Arnstein (1887–1974), Zeppelinkonstrukteur
 Ludwig III. von Arnstein (1109–1185), Graf und mehrfacher Klostergründer
 Ludwig von Pereira-Arnstein (1803–1858), Bankier
 Manfred Beck-Arnstein (* 1946), deutscher Maler
 Nathan Adam von Arnstein (17. Jahrhundert), Ehemann von Fanny von Arnstein
 Walther III. von Arnstein (1150–1196), Herr von Arnstein und Vogt von Barby
 Wichmann von Arnstein (1185–1270), Mystiker und Mitbegründer des Dominikanerklosters in Neuruppin